Le mot diacre désigne notamment :

Christianisme 
 le diacre, personne qui assiste le dirigeant d'une Église chrétienne et est responsable de certaines activités de l'Église ;
 en particulier pour l'Église catholique et l'Église orthodoxe, le diacre est un homme ayant reçu le premier degré du sacrement.

Patronyme 

 Jacques le Diacre (mort après 671), un diacre italien, membre de la mission grégorienne envoyée en Angleterre pour convertir les Anglo-Saxons ;
 Corinne Diacre (1974-), une joueuse de football française ;
 Jean Diacre (825-880), un historiographe carolingien surtout connu pour sa biographie du pape Grégoire le Grand ;
 Léon le Diacre (930-992), un historiographe de l'Empire byzantin ;
 Paul Diacre, érudit, historien, poète et moine bénédictin d'origine lombarde du .